Europamesterskaberne i curling 2018 for herre- og kvindehold var det 44. EM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i Tallinn, Estland i perioden 16. - 24. november 2018 med deltagelse af 20 kvinde- og 26 herrehold. Estland var EM-værtsland for første gang, og både A- og B-turneringerne blev spillet i arenaen Tondiraba Ishal.

Mændenes EM-titel blev for 13. gang i mesterskabets historie – men for første gang siden 2008 – vundet af Skotland, som med Bruce Mouat i spidsen udbyggede sit lands rekord for flest titler ved EM for mænd. Det var første gang at Mouts hold deltog i mesterskabet. I finalen vandt skotterne 9-5 over Sverige, som havde vundet de firegående fire EM-titler, og dermed opnåede skotterne revanche for nederlaget til netop Sverige i EM-finalen året før. Bronzemedaljerne til Italien, som besejrede Tyskland i bronzekampen med 8-6, og som dermed tangerede holdets indtil da bedste EM-præstation, idet de tidligere også havde vundet bronzemedaljer ved EM i 1979. Danmark blev repræsenteret af Daniel Poulsens hold, der endte på 1.-pladsen ved B-VM efter at have besejrede England i finalen med 10-4, og som derfor sikrede sig oprykning til A-gruppen. 

Kvindernes mesterskab blev vundet af Sveriges hold, der vandt mesterskabet for første gang siden 2013, og som med Anna Hasselborg som skipper i finalen slog Silvia Tirinzonis hold fra Schweiz med 5-4. Det var 20. gang at Sverige vandt EM for kvinder, men det var første gang med Hasselborg som kaptajn. Bronzemedaljerne gik til Tyskland, som dermed vandt EM-medaljer for første gang siden 2009. I bronzekampen besejrede tyskerne Rusland med 7-4. Danmark blev repræsenteret af Madeleine Duponts hold, som endte på syvendepladsen efter tre sejre og seks nederlag.

EM-turneringerne fungerede endvidere som VM-kvalifikation for både mænd og kvinder. De syv bedste hold i mændenes turnering, Skotland, Sverige, Italien, Tyskland, Norge, Schweiz og Rusland, kvalificerede sig direkte til VM i 2019 i Lethbridge, Alberta, Canada. Derudover gik nr. 8 og 9 i A-VM, Holland og Finland, samt de to bedste hold fra B-VM, Danmark og England, videre til den globale VM-kvalifikation i Naseby, New Zealand, hvor der spilles om de sidste to ledige VM-pladser. Fra kvindernes turnering kvalificerede de syv bedste hold, Sverige, Schweiz, Tyskland, Rusland, Letland, Skotland og Danmark (der i øvrigt som værtsland allerede var sikret en plads), sig direkte til kvindernes VM i 2019 i Silkeborg, Danmark. De fire europæiske pladser i den globale VM-kvalifikation blev besat af A-VM's nr. 8 og 9, Tjekkiet og Finland, samt B-EM's nr. 1 og 2, Norge og Estland.

C-EM blev spillet i Tårnby, Danmark i perioden 12. – 16. april 2018, hvor der for både mænd og kvinder blev spillet om to ledige pladser ved B-EM. Mændenes to pladser blev besat af værtslandet Danmark og Hviderusland, mens kvindernes to pladser ved B-EM blev vundet af Slovakiet og Polen.

Mænd 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab, der blev vundet af Skotland efter finalesejr på 9-5 over Sverige. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, Finland og Polen, blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 16 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen, og oprykningspladserne blev besat af Danmark og England. Både A- og B-turneringen blev spillet i arenaen Tondiraba Jäähall.

Ud over EM-titlen spillede holdene om syv direkte pladser ved VM i 2019 i Lethbridge, Alberta, Canada, og de syv bedst placerede hold ved A-EM, Skotland, Sverige, Italien, Tyskland, Norge, Schweiz og Rusland, kvalificerede sig direkte til VM. Holdene spillede endvidere om fire pladser i VM-kvalifikationsstævnet i januar 2019 i Naseby, New Zealand, og de fire pladser gik til nr. 8 og 9 ved A-EM, Holland og Finland, samt de to bedste hold ved B-EM, Danmark og England.

A-EM 

A-EM havde deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2017 og de to bedste hold fra B-EM 2017. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet. I semifinalerne mødte grundspillets nr. 1 og 4 hinanden i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 mødtes i den anden semifinale.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

B-EM 

22 hold var tilmeldt B-EM, så de otte lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Tårnby, Danmark i perioden 12. – 16. april 2018, hvor Danmark og Hviderusland sikrede sig de sidste to pladser ved B-EM.

De 16 hold i B-EM var opdelt i to puljer med otte hold i hver. I hver pulje spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og de tre bedste hold fra hver pulje gik videre til slutspillet, hvor de to puljevindere var direkte kvalificeret til semifinalerne, mens toerne og treerne spillede om de sidste to semifinalepladser. De to hold, der sluttede på syvende- eller ottendepladsen i puljerne, spillede videre om placeringerne 13-16 i B-gruppen.

Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Danmark og England, rykkede op i A-gruppen og besatte samtidig de sidste to europæiske pladser i VM-kvalifikationsturneringen. Nr. 3 til 14 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 15 og 16, Tyrkiet og Frankrig, året efter måtte spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Grundspil

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Nedrykningsspil 

De fire hold, der sluttede på syvende- eller ottendepladsen i de to puljer, spillede om 13.- til 16.-pladsen, og dermed om at undgå de to nedrykningspladser til C-EM 2019. De to syvere og de to ottere mødtes i hver deres playoff-kamp, hvor vinderne i kampen mellem syverne endte på en samlet 13.-plads, mens taberen i kampen mellem de to ottere måtte tage til takke med 16.-pladsen. Til sidst spillede taberen i kampen mellem syverne og vinderen af kampen mellem otterne en afgørende kamp om 14.- og 15.-pladsen.

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede otte hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 12. – 16. april 2018 i Tårnby, Danmark. Turneringen blev vundet af Danmark, der sammen med Hviderusland gik videre til B-EM senere på året.

Kvinder 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab, der blev vundet af Sverige efter finalesejr over Schweiz på 5-4. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, Finland og Italien, blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 10 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen, som blev besat af Norge og værtslandet Estland. Både A- og B-turneringen blev spillet i arenaen Tondiraba Jäähall.

Ud over EM-titlen spillede holdene om seks direkte pladser ved VM i 2019 i Silkeborg, Danmark, hvortil Danmark som værtsland automatisk var kvalificeret. De seks bedst placerede hold ved A-EM (fraregnet Danmark), Sverige, Schweiz, Tyskland, Rusland, Letland og Skotland, kvalificerede sig direkte til VM. Holdene spillede endvidere om fire pladser i VM-kvalifikationen i januar 2019 i Naseby, New Zealand, hvor otte hold fra hele verden spillede om de sidste to pladser ved VM. To af pladserne gik til de to bedste hold fra A-EM, der ikke kvalificerer sig direkte til VM, dvs. Tjekkiet og Finland, mens de sidste to pladser gik til vinderen og nr. 2 ved B-EM, Norge og Estland.

A-EM 

A-EM havde deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2017 og de to bedste hold fra B-EM 2017. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil

Slutspil

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

B-EM 

15 hold var tilmeldt B-EM, så de syv lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Tårnby, Danmark i perioden 12. – 16. april 2018, hvor Slovakiet og Polen sikrede sig de sidste to ledige pladser ved B-EM.

De 10 hold i B-EM spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedste hold gik videre til slutspillet. Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Norge og værtslandet Estland, rykkede op i A-gruppen og gik endvidere videre til den globale VM-kvalifikation.

Grundspil

Slutspil

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede syv hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 12. – 16. april 2018 i Tårnby, Danmark. Turneringen blev vundet af Slovakiet, der sammen med Polen gik videre til B-EM senere på året.

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Curling Federation  
 World Curling Federation - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2018  
 WCF - Results & Statistics - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2018 - Men  
 WCF - Results & Statistics - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2018 - Women  
 World Curling Federation - European Curling Championships 2018 bound for Tallinn, Estonia (9. februar 2017)

Noter 

2018
Curling i 2018
Curling i Estland
Tallinn